Bouque ist der Name von 

 Paul Bouque (1896–1979) SCI römisch-katholischer Bischof von Nkongsamba
 Edouard Bouqué (1843–1902), Mediziner und Pharmazeut?
 Morne Bouque Palmiste Berg in Haïti	
 Cindy Bouque (* 1975), Belgische Sportschützin
 Fort la Bouque Kap in Haïti